Hebden steht für:

 Hebden (North Yorkshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft North Yorkshire

Hebden ist der Familienname folgender Personen:

 John Hebden (1712–1765), englischer Komponist und Cellist
 Mark Hebden (* 1958), englischer Schachspieler